Bevers (geslacht), het enige nog bestaande geslacht van de familie beverachtigen
 Bevers (scouting), de naam van de jongste leeftijdscategorie bij de internationale jeugdbeweging Scouting 
 Bevers (dialect), de naam van een dialect gesproken rond de regio Beveren-Waas 
 Bevers (Narnia), personages uit Het betoverde land achter de kleerkast en Het laatste gevecht, van De Kronieken van Narnia door C.S. Lewis